Die Abkürzung AEI steht für:
 Air Italy Polska (ICAO-Code), polnische Fluggesellschaft
 Aircraft Engineers International
 Albert-Einstein-Institut, Eigenname des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik.
 Albert Ellis Institute
 American Enterprise Institute
 Arbeitskreis Europäische Integration
 Archive of European Integration
 Associated Electrical Industries, ein Zusammenschluss britischer Hersteller elektrischer Produkte
 Assoziazione Elettrotechnica ed Elettronica Italiana, Verband der italienischen elektrotechnischen Industrie
 Atomic Energy Insights
 Automatic Equipment Identification
 Australian Education International
 Helipuerto de Algeciras (IATA-Code), spanischer Verkehrshubschrauberlandeplatz
 Agentur für Europäische Integration

AEI